De Eurypoda zijn een groep dinosauriërs behorend tot de Thyreophora.

Paul Sereno publiceerde de term, de "breedvoeten" vanwege hun verbrede hielbeen, als eerste in 1986 als naam van een minorde die de Stegosauria en Ankylosauria omvatte. Hij definieerde in 1998 een klade Eurypoda als de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Stegosaurus en Ankylosaurus en al zijn afstammelingen. In 2005 voegde hij de soortnamen aan de definitie toe: Stegosaurus stenops en Ankylosaurus magniventris

De groep bestaat uit bepantserde of met stekels bewapende plantenetende Ornithischia; de oudste bekende vormen zijn de stegosauriër Huayangosaurus uit het Bathonien en de ankylosauriër Sarcolestes uit het Callovien. De groep stierf uit aan het einde van het Krijt.

Het volgende kladogram geeft een traditionele indeling.

Het begrip valt samen met Thyreophora indien de Stegosauria daarvan de meest basale groep zijn, zoals de uitkomst is van een analyse door David Bruce Norman uit 2020.

Literatuur
Sereno P.C. 1986. "Phylogeny of the bird-hipped dinosaurs". National Geographic Research 2: 234–256
Sereno P.C. 1998. "A rationale for phylogenetic definitions, with application to the higher level taxonomy of Dinosauria". Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen 210(1): 41–83

Ornithischia